Gabriel Sarmiento (Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista ofensivo en Argentino Peñarol del Torneo Regional Federal Amateur.

Trayectoria 
Gabriel Sarmiento hizo las inferiores casi toda su vida en Argentino Peñarol. A los 17 años pasó a Talleres, equipo de la Primera División que jugaba los torneos de AFA. Con este club consiguió el Torneo de Reserva en la temporada 2017-18. Dejó las inferiores de Talleres al año siguiente para volver a Peñarol, donde sería una de las figuras del equipo.

Clubes

Palmarés

Referencias 

Futbolistas de la ciudad de Córdoba (Argentina)
Futbolistas del Club Atlético Talleres (Córdoba)
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Talleres (Córdoba)